Кубок африканских наций 2025 — 35-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу, который должен состояться летом 2025 года.

Выборы хозяйки турнира 
За проведение турнира боролись 3 страны: Алжир, Кот-д’Ивуар и Гвинея. В итоге Кот-д’Ивуар должен был проводить Кубок африканских наций 2021, а Гвинея — Кубок африканских наций 2023. Алжир должен был бороться за проведение турнира в 2025 году. Но из-за вспыхнувших в 2019 году восстаний в Камеруне Египет взял на себя проведение Кубка африканских наций 2019, тем самым проведение КАН 2021 отдали Камеруну, КАН 2023 — Кот-д’Ивуару, а проведение КАН 2025 — Гвинее. 

30 сентября 2022 года президент Африканской конфедерации футбола объявил, что Гвинея лишена права принимать Кубок африканских наций 2025 года. Следовательно, будет открыт новый процесс.

Примечания 

2025 год в футболе
Кубки африканских наций